Префектура Тіба
 Тіба — місто, центр префектури
 Сонні Тіба — японський актор та майстер бойових мистецтв